

Cinema
I cavalieri dell'onore (Streets of Laredo) – film statunitense del 1949 diretto da Leslie Fenton

Letteratura
Streets of Laredo – romanzo del 1993 di Larry McMurtry

Musica
Streets of Laredo – popolare ballata western conosciuta anche come Cowboy's Lament

Televisione
Streets of Laredo – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1995